Marées ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Marées (vor 1851–1886), anhaltischer Dichter und Kammerherr
 Friedrich von Marées (1864–1914), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans von Marées (1837–1887), deutscher Maler
 Horst de Marées (1896–1988), deutscher Maler
 Horst de Marées (Sportwissenschaftler) (1936–1994), deutscher Sportwissenschaftler
 Konrad von Marées (1884–nach 1934), deutscher Militär, Oberst in der Heeres-Organisationsabteilung, Kommandeur des Truppenübungsplatz Döberitz und Sachbuchautor
Pieter de Marees, niederländischer Entdeckungsreisender des 17. Jahrhunderts
 Jorge González von Marées (1900–1962), chilenischer Politiker
 Louis von Marées (1787–1864), preußischer Generalmajor

 George Desmarées (1697–1776),  schwedischer Maler 

Siehe auch:
 Maré
 Mares
 Marais (Begriffsklärung)